De T3 is een tram gebouwd door de Tsjechoslowaakse tramfabrikant Tatra.

Algemeen 
De T3 is de verderontwikkeling van de T2. Het prototype werd gebouwd in 1960 en uitvoerig getest op het Praagse net. In 1962 startte de serieproductie die zou lopen tot 1989. De tram had dezelfde karakteristieken als zijn voorganger T2 maar was lichter. Van de T3 zijn in totaal 13.991 exemplaren gebouwd, waardoor het de op een na meest gebouwde tram ter wereld is (nèt achter de KTM-5). De T3 rijdt nog steeds op vele netten in Oost-Europa, de balkan en de voormalige Sovjet-Unie, in Oost-Europa veelal op verschillende wijzen gemoderniseerd.

Varianten 
T3D
Duitsland: de T3D is in staat bijwagens te trekken van het type B3 (identiek aan de motorwagen).
T3SU
Sovjet-Unie: een T3 zonder middendeur, met betere verwarming en afgesloten stuurpost. Sommige latere T3SU's hadden wel de middendeur
T3YU
Joegoslavië: een T3 met de panto achteraan (in verband met de wisselsturing)
T3R
Roemenië: deze T3 hebben een andere elektrische uitrusting om onder 750V-spanning te rijden.

Spreiding 
De T3 is geleverd aan volgende steden:

Trammaterieel
T